Към декември 2021 г. дискографията на италианския певец Мамуд обхваща 2 студийни албума, 1 EP и 17 сингли (+ 2 като гост изпълнител), към които се добавят и 16 музикални видеоклипа.

Албуми

Студийни албуми

EP-та

Сингли

Като основен изпълнител

Като гост изпълнител

Сътрудничество и други песни

Автор за други изпълнители

Музикални видеоклипове

Като основен изпълнител

Като гост изпълнител

Източници и бележки

Външни препратки 

 Дискография на Мамуд на Allmusic
 Дискография на Мамуд на Discogs

Дискографии на италиански изпълнители